Le terme jarl peut désigner :

 jarl, titre de noblesse équivalent de comte ou de duc (cf. l'anglais « earl ») en langue scandinave ;
 Jarl, le fils de Ríg dans la mythologie nordique.